Antidiuretisch hormoon
 Alcoholdehydrogenase
 Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid